Паре́-В'єй-Пост () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 16 км на південь від Парижа, 11 км на північний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3035 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7457,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт.
 Паре-В'єй-Пост на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Паре-В'єй-Пост на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн